Го Ихань (; род. 2 июня 1975 года, сельская волость Чанчжи, уезд Пиндун, Тайвань) — тайваньская тяжелоатлетка, член национальной сборной Тайваня. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в категории до 75 кг.

Первоначально занималась лёгкой атлетикой (спринтерские дистанции). На второй год нахождения в национальной сборной начала также заниматься тяжёлой атлетикой. На третий год в команде полностью сосредоточилась на тяжёлой атлетике.

В мае 1997 года на проходящих в Пусане Вторых Восточно-Азиатских играх подняла 212,5 кг и завоевала серебряную медаль. В июле этого же года на кубке Азии завоевала бронзовую медаль, подняв в сумме 215 кг. В августе на проходивших в Лахти Всемирных играх выиграла золотую медаль с результатом 217,5 кг.

На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее подняла в сумме 245 кг (рывок — 107,5 кг, толчок — 137,5 кг). Аналогичный вес подняли колумбийская спортсменка Мария Исабель Уррутия и нигерийская — Рут Огбейфо. Однако, так как собственный вес Го Ихань был больше, чем у соперниц, она получила только бронзовую медаль.

В 2001 году на Спартакиаде народов КНР завоевала золотую медаль и после этого закончила спортивную карьеру. Однако в 2007 году вернулась в большой спорт и выиграла ещё одну золотую медаль на Спартакиаде подняв в сумме 209 кг (94 + 115).

Примечания

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты Тайваня
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года